Матрикс:

в коллоидной химии — образующаяся в процессе гелеобразования ячеистая трёхмерная структура, обладающая упруго-эластичными свойствами и способная удерживать в ячейках дисперсионную среду и частицы дисперсной фазы;

в цитологии — однородное или мелкозернистое вещество, заполняющее различные органеллы и пространство между ними:
 матрикс цитоплазмы — гиалоплазма, или цитозоль;
 митохондриальный матрикс;
 матрикс пластид и др.
 Ядерный матрикс — опорная структура ядра.
 Кроме того, матриксом называют внеклеточное и межклеточное вещество:
 внеклеточный матрикс;
 костный матрикс;
 матрикс клеточной стенки и др.

См. также 
 The Matrixx
 Матрица

Примечания 

Цитология